Autorijles, voor het behalen van een rijbewijs.
 Manege, een besloten plaats waar het paardrijden wordt beoefend.